

Toponyme 

 Villalobos, commune espagnole de Castille-et-León.
 Vega de Villalobos, commune espagnole de Castille-et-León.

Patronyme 

 Bryan Villalobos (1992-), coureur cycliste costaricien ;
 Eberardo Villalobos (1908–1964), footballeur chilien ;
 Francisco López de Villalobos (vers 1474 — vers 1549), médecin et humaniste espagnol ;
 Heitor Villa-Lobos (1887—1959), compositeur brésilien ;
 
 Jorge Villalobos (1969-), réalisateur, scénariste et monteur mexicain ;
 Juan Pablo Villalobos (1973–), écrivain mexicain ;
 Luis Villalobos (1998-), coureur cycliste mexicain ;
 Ricardo Villalobos, DJ et producteur de musique électronique allemand d'origine chilienne ;
 Rodolfo Villalobos (1992-) coureur cycliste costaricien ;
 Román Villalobos (1990-), coureur cycliste costaricien ;
 Ruy López de Villalobos (1500–1544), explorateur espagnol ;
 Sergio Fernando Villalobos, (né en 1930), un historien chilien.
Patronyme hispanique